Leighton kan syfta på:

 Leighton (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Leighton (namn) – ett namn och peresoner med tilltalsnamnet

Geografi

Australien 

 Leighton (ort i Australien), South Australia, Goyder,

Storbritannien 

 Leighton Bromswold / Leighton, ort och civil parish i Cambridgeshire, England,
 Leighton, Cheshire, ort i England, 
 Leighton Buzzard – en stad i Bedfordshire, England
 Leighton Reservoir – en liten reservoar nära Leighton North Yorkshire

USA 

 Leighton, Alabama, ort, Colbert County, 
 Leighton, Iowa, ort, Mahaska County,